Säsongen 2010 spelade IFK Norrköping sin 16:e säsong i Sveriges näst högsta division. Man slutade på en 2:a plats och blev därmed uppflyttade till Allsvenskan. Bästa målskytt i IFK var Shpëtim Hasani med 13 mål.

Tabell

Referenser
 Statistik/ligor SvFF
 Tabell och resultat - Superettan

 

Fotboll i Sverige 2010
Fotbollssäsongen 2010 efter lag
2010